Radvánszky György (1645–1687) nemes, nagybirtokos, evangélikus egyházkerületi felügyelő
 Radvánszky György (1700–1763) alispán, királyi tanácsos, versszerző
 Radvánszky György (1742–1810) alispán
 Radvánszky György (1863–1937) országgyűlési képviselő, kamarás
 Radvánszky György (1906–1995) főispán, Gömör-Kishont vármegye főispánja

Jegyzetek